Кемпелево — населённые пункты в Ленинградской области:

 Кемпелево — деревня в Гатчинском районе.
 Кемпелево — деревня в Ломоносовском районе.